

Geografia 
 Contea del Perche – antica provincia francese
 La Perche – comune francese
 Parco naturale regionale di Perche – parco naturale francese
 Col de la Perche – valico dei Pirenei

Altro 
 Romaric Perche – attore francese